La Ribera del Xúquer, o senzillament la Ribera, és una comarca natural i històrica que agrupa les comarques administratives de la Ribera Alta i la Ribera Baixa al País Valencià. És una gran plana creada pel pas del riu Xúquer que corre de la mar mediterrània fins a les muntanyes de la Canal de Navarrés, i de l'Horta de València fins a la serra de les Agulles i la Valldigna. No formava part de la comarcalització d'Emili Beüt del 1934, però apareix en la de Bernardí Cabrer i Maria José Ribera el 1979 amb el nom d'Alzira, actual capital de la Ribera Alta.

Imatges de la Ribera del Xúquer

Vegeu també 
 Cuina de la Ribera
 Ribera Alta
 Ribera Baixa

Referències 

Riu Xúquer
Geografia física del País Valencià
Comarques naturals del País Valencià
Comarques històriques del País Valencià
Geografia de la Ribera Alta
Geografia de la Ribera Baixa